Surtalogi ist in der nordischen Mythologie das Schwert des Feuerriesen Surtr. Mit diesem setzte der Feuerriese zu Ragnarök die Welt in Brand (Weltenbrand).

Literatur
 Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie (= Kröners Taschenausgabe. Band 368). 3., völlig überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2006, ISBN 3-520-36803-X.

Gegenstand der germanischen Mythologie
Mythologisches Schwert